Gault est un patronyme et un nom de lieu.

Patronyme 
  
 Baptiste Gault, physicien français ;
 Benjamin Gault (1772-1813), général de brigade français ;
 Charles Ernest Gault (1861-1946), député à l'Assemblée législative du Québec ;
 Georges Gault, joueur de tennis français au début du  ;
 Henri Gault (1929-2000), critique gastronomique français, un des deux créateurs du guide Gault-Millau ;
 William Campbell Gault, (1910-1995), écrivain américain ;  
 Willie Gault (1960-), un ancien joueur de football américain et athlète américain ;
 Saint Gault de Concise, saint du  ;
 Eustache Gault (1591-1640), évêque de Marseille, frère de Jean-Baptiste ;
 Jean-Baptiste Gault (1595-1643), évêque de Marseille, frère d'Eustache ;
 Scott Gault (1983-), rameur d'aviron américain ;

Nom de lieu 

 Saint Gault, ancienne commune française, dans le département de la Mayenne et la région Pays de la Loire, fusionnée avec Quelaines pour donner Quelaines-Saint-Gault.
 Le Gault, une rivière confluant avec la Brenne à Château-Renault.
 , nom de différentes communes et anciennes communes françaises.

Science 
 , astéroïde.

Médecine 
 Formule de Cockcroft & Gault, permet chez l'adulte l'estimation de la fonction rénale.

Homonymie de patronyme